Zimmer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Emma Zimmer, tysk fångvaktare
 Hans Zimmer, tysk filmmusikkompositör
 Hans-Peter Zimmer, tysk målare
 Heinrich Zimmer, tysk indolog
 Heinrich Zimmer, tysk keltolog
 Joana Zimmer, tysk sångerska
 Marion Zimmer Bradley, amerikansk författare

Tyska efternamn